Чемпионат мира по трековым велогонкам 1922 года прошёл с 29 июля по 7 августа в Ливерпуле (Великобритания) и 17 сентября в Париже (Франция).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

Трековые велогонки
Июль 1922 года
Август 1922 года
Сентябрь 1922 года
События 17 сентября
Международные спортивные соревнования в Париже
Международные спортивные соревнования в Ливерпуле
Спорт в Великобритании в 1922 году